Anoksja – ogólnie: zjawisko niedoboru tlenu. Wyróżnia się:
 anoksję w ekologii
 anoksję w medycynie (głód tlenowy, deficyt tlenowy)